Armando Chelodi (né le  à Cavalese en Italie) est un joueur italien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a fait ses débuts dans la Série A en 1990 avec le HC Fiemme Cavalese.

Statistiques de joueur 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 || HC Fiemme Cavalese || Série A ||37 ||1 ||8 ||9 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 || HC Fiemme Cavalese || Série A ||17 ||2 ||9 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || HC Fiemme Cavalese || Série A ||10 || 4||14 ||18 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || HC Fiemme Cavalese || Série A ||20 ||7 ||10 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 || Hockey Club Devils Milan || Série A ||33 ||11 ||31 ||42 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || HC Asiago || Série A ||19 ||6 ||4 ||10 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || HC Fassa ||  Série B ||34 ||23 ||33 ||56 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 || Hockey Club Bolzano || Série A ||55 ||30 ||59 ||89 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || HC Fassa || Série A ||21 ||8 ||18 ||26 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1999-2000 || Hockey Club Bolzano || Série A ||48 ||37 ||55 ||92 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-	 	
| 2000-2001 || Hockey Club Bolzano || Série A ||45 ||15 ||39 ||54 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Hockey Club Bolzano || Série A ||44 ||12 ||27 ||39 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Hockey Club Bolzano || Série A ||38 ||9 ||23 ||32 ||38 ||5 ||0 ||3 ||3 ||6
|- 
|2003-2004 || HC Fassa || Série A ||39 ||16 ||26 ||42 ||32 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2004-2005 || Hockey Club Egna || Série B ||35 ||29 ||61 ||90 ||34 ||7 ||2 ||8 ||10 ||10
|-
|2005-2006 || Hockey Club Egna || Série B ||34 ||20 ||44 ||64 ||32 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|- 
|2006-2007 || Hockey Club Egna || Série B ||31 ||9 ||32 ||41 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || HC Caldaro || Série B ||50 ||22 ||54 ||76 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HC Caldaro || Série B ||40 ||25 ||43 ||68 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || HC Caldaro || Série B ||27 ||21 ||20 ||41 ||54 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8
|- 
|2010-2011 || HC Gherdeina || Série B ||23 ||7 ||20 ||27 ||14 ||15 ||2 ||5 ||7 ||10

En tant qu'entraîneur
Mis à jour le 

|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015-2016 || HC Fiemme Cavalese || Série B
| 30 || 20 || 7 || 3 || Défaite en quart de finale
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016-2017 || HC Fiemme Cavalese || Série B
|  ||  ||  ||  || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2017-2018 || HC Fiemme Cavalese || Série B
|  ||  ||  ||  ||

En Coupe Italienne 

| 2003-2004 ||align="left"| HC Fassa ||align="left"| Coupe Italienne || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || -||align="left"| 
|-
| 2009-2010 ||align="left"| HC Caldaro ||align="left"| Coupe Italienne || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || -||align="left"|
|-
| 2010-2011 ||align="left"| HC Gherdeina ||align="left"| Coupe Italienne || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||align="left"|
|-

Au niveau international 

| 1989-1990 ||align="left"| Équipe d'Italie U18 ||align="left"| EJC-18 B || 7 || 2 || 0 || 2 || 12 || -||align="left"| 
|-
| 1990-1991 ||align="left"| Équipe d'Italie U18 ||align="left"| EJC-18 B || 5 || 0 || 3 ||3  || 7 || -||align="left"|
|-
| 1990-1991 ||align="left"| Équipe d'Italie U20 ||align="left"| WJC-20 C || 7 || 6 || 1 || 7 || 4 ||- ||align="left"|
|-
| 1990-1991 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International  || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 || -||align="left"|
|-	
| 1991-1992 ||align="left"| Équipe d'Italie U20 ||align="left"| WJC-20 C || 4 || 1 || 4 || 5 || 4 ||- ||align="left"|  
|-
| 1992-1993 ||align="left"| Équipe d'Italie U20 C ||align="left"| WJC-20 B || 7 || 3 || 3 || 6 ||6  ||- ||align="left"|
|-
| 1992-1993 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International || 11 || 5 || 3 || 8 || 4 ||- ||align="left"|
|-
| 1993-1994 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International  || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||align="left"|
|-
| 1994-1995 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC || 6 || 0 || 1 || 1 || 2 ||-3 ||align="left"|
|-
| 1994-1995 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International  || 15 || 0 || 1 || 1 || 4 ||- ||align="left"|
|-
| 1995-1996 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International  || 7 || 0 ||0  ||0  ||2  ||- ||align="left"|
|-
| 1996-1997 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || -1||align="left"|
|-
| 1996-1997 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International || 16 || 0 || 3 || 3 || 6 || -||align="left"|
|-	 
| 1997-1998 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC || 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || 1 ||align="left"|
|-
| 1997-1998 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International || 11 || 0 || 2 || 2 || 4 ||- ||align="left"|
|-
| 1998-1999 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC  || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -4 ||align="left"| 
|-
| 1998-1999 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International  || 8 || 1 || 0 || 1 || 0 ||- ||align="left"| 
|-
| 1999-2000 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC Q  || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 ||- ||align="left"|
|-
| 1999-2000 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| OGQ  || 3 || 1 || 2 || 3 || 4 ||- ||align="left"| 
|-
| 1999-2000 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC  || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||-1 ||align="left"|
|-
| 1999-2000 ||align="left"| Équipe d'Italie  ||align="left"| International || 14 || 2 || 5 || 7 || 6 ||- ||align="left"|  
|-
| 2000-2001 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4  ||align="left"|  
|-
| 2000-2001 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International || 12 || 0 || 1 || 1 || 4 || - ||align="left"|
|-
| 2001-2002 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International || 6 || 0 || 1 || 1 || 8 ||- ||align="left"|  
|-
| 2001-2002 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC || 17 || 0 || 7 || 7 || 16 || -||align="left"|
|-
| 2002-2003 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| WC D1 || 5 || 3 || 1 || 4 || 18 || -2||align="left"| 
|-
| 2002-2003 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International || 14 || 4 || 3 || 7 || 40 || -||align="left"|
|-
| 2003-2004 ||align="left"| Équipe d'Italie ||align="left"| International || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 || -||align="left"|
|-

Notes et références 

Naissance en janvier 1973
Joueur international italien de hockey sur glace
Joueur du HC Fassa
Joueur du HC Bolzano
Joueur du HC Egna
Entraîneur italien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace